Miejscowości w USA:
 Woodway – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
 Woodway – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish